L'après-midi d'un faune — poema de Mallarmé, que inspirou outras obras
Prélude à l'après-midi d'un Faune — composição de Claude Debussy
L'après-midi d'un faune (balé) — com versões de Nijinsky, Jerome Robbins e Tim Rushton, sobre a música de Debussy

Desambiguações de artes